Lê Quý Dôn (1726–1784) – wietnamski filozof i poeta
 STS Lê Quý Dôn – wietnamski żaglowiec